Arthur Seat ist der Name der geographischen Objekte:
 Arthur Seat (Grenada), Siedlung im Saint Patrick Parish, Grenada
 Arthur Seat (British Columbia), Berg in British Columbia, Kanada ()

Siehe auch:
 Arthur’s Seat